Demi-rond droit ou demi-anneau droit peut être :
 le signe diacritique demi-rond droit  ;
 le signe diacritique demi-rond droit suscrit  ;
 la lettre demi-rond droit .

Voir aussi 
 Demi-rond gauche